Verloren (familie), een Nederlandse familie, opgenomen in het Nederland's Patriciaat
 Verloren (Frans Bauer), een single van Frans Bauer uit 1995
 Verloren (Nick & Simon), een single van Nick & Simon uit 2006
 Uitgeverij Verloren, een Nederlandse uitgeverij